Blanken steht für:

 Blanken (Bahrdorf), ein Wohnplatz im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen

Blanken ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Hendrik Blanken (1902–1986), niederländischer Neogräzist und Byzantinist
 Nelly van Balen-Blanken (1917–2008), niederländische Hochspringerin